Untermarkt 7 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 7 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Rathaus Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z